Хенекен, или Генекен, или Агава фуркроидная () — вид травянистых растений из рода Агава семейства Агавовые; происходит из Мексики.

В настоящее время это растение культивируется в основном в Восточной Мексике и на Кубе ради грубого белого волокна, получаемого из листьев. Волокно используется для изготовления бумаги, верёвок и мешков; по качеству оно несколько уступает сизалю. На плантациях каждое растение используется в течение 18 лет, при этом с него ежегодно срезается несколько листьев.

Примечания

Ссылки 
 Henequen-growing Haciendas in the Yucatan

фуркроидная
Флора Центральной Америки
Комнатные растения
Прядильные культуры